Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 2016.

Gespielt wurde im Olympischen Tenniszentrum in Rio de Janeiro vom 9. und 16. September 2016. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016